Larteh steht für
Larteh (Sprache)
Larteh (Volk)